instruktor miejskiego komitetu PZPR
 instruktor nauki jazdy – tytuł zawodowy
 instruktor techniki jazdy – tytuł zawodowy
 instruktor ratownictwa – stopień ratowników WOPR
 instruktor harcerski – kategoria członkowska w organizacji harcerskiej
 instruktor rekreacji, m.in.:
 instruktor pilotażu
 instruktor samoobrony
 instruktor wspinaczkowy
 instruktor sportowy, m.in.:
 instruktor narciarstwa PZN
 instruktor nurkowania – stopień nurkowy CMAS
 instruktor tańca
 instruktor żeglarstwa PZŻ – stopień instruktorski PZŻ
 instruktor (wojsko)
 "Instruktor" – miesięcznik wydawany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
 Instruktor – miesięcznik wydawany przez Związek Harcerstwa Polskiego
 Instruktor – postać trylogii filmowej "The Matrix"

Zobacz też 
 kurs instruktorski
 nauczyciel
 trener
 stopnie instruktorskie w harcerstwie